Кюссе́ (Cusset) — коммуна во Франции, в регионе Овернь, департамент Алье.
 Северный Кюссе (Cusset-Nord) — кантон во Франции.
 Южный Кюссе (Cusset-Sud) — кантон во Франции.

Персоналии
 Кюссе, Жозеф-Мари (Joseph-Marie Cusset; 1759—1796) — французский торговец и революционер, член Конвента.
 Кюссе, Фриц Матвеевич (1888—1937) — белорусский политический деятель.

Прочее
 Кюссе (1978) — станция линии А Лионского метрополитена, названная в честь Жозефа-Мари Кюссе.

См. также 
 Кюссе-ле-Форж